La sidérose peut désigner un minéral, aussi appelé sidérite.
 La sidérose peut désigner une maladie des poumons.